Бодиль Кьер (; 2 сентября 1917 — 1 февраля 2003) — датская актриса, одна из ведущих и значимых актрис датского театра и кинематографа.

Биография 

Бодиль Кьер родилась 2 сентября 1917 года в Копенгагене.

После окончания актёрской студии Королевского театра Дании (1938) выступала на его сцене. В кино дебютировала в начале 1940-х годов. 

Четырежды лауреат главной национальной кинопремии Дании за исполнение главных ролей в фильмах «Солдат и Дженни» (1948), «Встречай меня на Кассиопее» (1952), роли второго плана в фильме «Полицейский» (1976) и Почётного приза за жизненный вклад в развитие датского киноискусства. 

Кроме того, сама премия, вручаемая Датской национальной ассоциацией кинокритиков, была со временем названа «Бодиль», в честь двух выдающихся датских актрис носивших это имя — Бодиль Кьер и Бодиль Ипсен.

В 1939—1948 годах была замужем за актёром Эббе Роде.

Фильмография 

 1937 — Flådens blå matroser
 1938 — Balletten danser
 1941 — Tag til Rønneby Kro
 1941 — Tante Cramers testamente
 1941 — Far skal giftes
 1942 — En herre i kjole og hvidt
 1942 — Vi kunde ha' det saa rart
 1942 — Søren Søndervold
 1943 — Drama på slottet
 1943 — Hans Onsdagsveninde
 1943 — Det brændende spørgsmål
 1944 — To som elsker hinanden
 1944 — Otte akkorder
 1944 — Elly Petersen
 1945 — Den usynlige hær
 1947 — Солдат и Дженни / Soldaten og Jenny
 1949 — Din fortid er glemt
 1949 — John og Irene
 1950 — Min kone er uskyldig
 1951 — Встречай меня на Кассиопее / Mød mig paa Cassiopeia
 1968 — I den grønne skov
 1971 — Пропавший клерк / Den forsvundne fuldmægtig
 1974 — Prins Piwi
 1976 — Strømer
 1976 — Hjerter er trumf
 1978 — Lille spejl
 1979 — Rend mig i traditionerne
 1987 — Пир Бабетты / Babettes gæstebud
 1995 — Седина в бороду / Pakten
 2001 — To kvinder

Примечания

Ссылки